Darkest Hour (banda), dos EUA
 Darkest Hour (livro), de Meg Cabot

Cinema
 Darkest Hour (filme), cinebiografia de Winston Churchill, com Gary Oldman
 The Darkest Hour (1919),  filme mudo dirigido por Paul Scardon
 The Darkest Hour (2011), FC-terror ambientado em Moscou, com Emile Hirsch